Robin Hood Hills kan syfta på:

 Robin Hood Hills – ett naturområde i norra West Memphis, Crittenden County, Arkansas där i maj 1993 påträffades tre mördade 8-åriga pojkar, se West Memphis Three
 Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills –  en dokumentärfilm om morden.